Dzierżanowo peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dzierżanowo, village du powiat de Maków 
 Dzierżanowo, village du powiat de Płock